LAbo o Abo’o és una llengua, que pertany al grup de llengües bantus de la família de les llengües nigerocongoleses, que es parla al Camerún. També és una de les llengües parlades a Catalunya per immigrants procedents del Camerún.

Referències 

Llengües nigerocongoleses
Llengües del Camerun
Llengües bantus